Вильгельм Кауер () (24 июня 1900 — 22 апреля 1945) — немецкий математик и учёный.

Из творческой биографии 
Вильгельм Кауэр наиболее известен по его работе по анализу и синтезу электрических фильтров, которая положила начало области синтеза сети. Кауэр дал математическое обоснование для проектирования электронного фильтра.

Сначала немецкий математик специализировался на общей теории относительности, но вскоре перешел к электротехнике. Его работа для немецкой дочерней компании Bell Telephone Company привела к контактам с ведущими американскими инженерами в области фильтров. Это оказалось полезным ещё и тривиально для жизнеобеспечения, когда Кауэр был не в состоянии прокормить своих детей во время немецкого экономического кризиса 1920-х годов, он переехал в США. Он изучал ранние компьютерные технологии в США до возвращения в Германию. 

С приходом Гитлера к власти в Германии Кауэр попытался принять участие в переделе власти в Гёттингенском университете. 24 апреля 1933 года он писал в министерство образования и культуры, предлагая себя на место на тот момент ещё не отстранённого от преподавания Феликса Бернштейна по той причине, что Бернштейн будто бы "ещё в прошлом году совершенно забросил свою кафедру". Однако со стороны наиболее агрессивных нацистов в среде Гёттингенского студенческо-преподавательского коллектива Кауэр заметной поддержки не получил. К примеру, Освальд Тейхмюллер характеризовал его как "либерала, только в 1933 году признавшего своё еврейское происхождение". Мать Кауэра Марианна Итцик была еврейкой, что, по-видимому, затрудняло его карьеру. 

Кауэр был застрелен во время взятия Берлина советскими солдатами.

Рукописи для некоторых из наиболее важных неопубликованных произведений Кауэра во время войны были уничтожены. Однако его семье удалось реконструировать большую часть его заметок и II тома с «Theorie der linearen Wechselstromschaltungen» были опубликовано после его смерти. Наследие Кауэра актуально и сейчас, при синтезе сети является методом выбора пути для проектирования сети.

Работы 
 W. Кауэр: "Siebschaltungen". VDI-Verlag, Berlin, 1931.
 W. Кауэр: "Theorie der linearen Wechselstromschaltungen." Bd. 1. Becker und Erler, Leipzig, 1941.
 Bd. 2. Akademie, Berlin, 1960
 W. Кауэр: "Synthesis of Linear Communication Networks". McGraw-Hill, New York, 1958.

Ссылки 

 Cauer, W. Mathis, and R. Pauli, «Life and Work of Wilhelm Кауэр (1900-1945)», "Proceedings of the Fourteenth International Symposium of Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS2000)", Perpignan, June, 2000. Retrieved online  19 September 2008.
 Belevitch, V, «Summary of the History of Circuit Theory», "Proceedings of the IRE", "'vol 50"', pp848–855, May, 1962.
 Bray, J, "Innovation and the Communications Revolution", Institute of Electrical Engineers, 2002 ISBN 0852962185.
 Matthaei, Young, Jones "Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures" McGraw-Hill 1964.
 Cauer, Mathis, Pauli: Life and Work of Wilhelm Cauer (1900 – 1945), Proc. MTNS 2000, Perpignan, France, June 19 – 23, 2000.
 Hans Piloty: Cauer, Wilhelm. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 179 f. (Digitalisat).
 Gerhard Wunsch: Geschichte der Systemtheorie. Akademie, Berlin 1985, ISBN 3-486-29531-4.

См. также 
 Фильтр Кауэра

Примечания

Источники 
 Кауэр Wilhelm 
 Wilhelm Cauer: His Life and the Reception of his Work

Математики Германии
Похороненные на Третьем кладбище Луизы